Oberthür ist der Name folgender Personen:

 Carl Oberthür, auch Charles Oberthür (1819–1895), deutscher Harfenist und Komponist
 Charles Oberthür (1845–1924), französischer Amateur-Entomologe, Sohn von François-Charles Oberthür
 François-Charles Oberthür (1818–1893), Gründer der Druckerei Oberthur
 Franz Oberthür (1745–1831), deutscher römisch-katholischer Theologe und Schulgründer
 Henri Joseph Oberthür (1887–1983), französischer Entomologe und Chirurg und Enkel von Charles Oberthür
 Rainer Oberthür (* 1961), deutscher Religionspädagoge und Schriftsteller
 René Oberthür (1852–1944), französischer Entomologe, Sohn von François-Charles Oberthür und Bruder von Charles Oberthür
 Theodor Oberthür (1891–1966), niedersächsischer Politiker (CDU)
Siehe auch:
 Oberthur